Ladaptation à l'usager, « adaptation au client » ou personnalisation est l'adaptation d'un matériel fabriqué en série aux exigences particulières d'un usager.

Ces expressions sont recommandées en France par la DGLFLF pour tous les domaines. 

L'équivalent de ces expressions en anglais est « customisation », et en américain « customization ».

Le terme en anglais est fréquemment employé pour l'adaptation de progiciels aux besoins spécifiques de clients.

Notes et références

Voir aussi 
 Sur-mesure
 Terminologie informatique
 Tuning
 Customisation de masse

Terminologie